Никола́й Лавро́в:
 Лавров, Николай Александрович (1899—1987) — языковед.
 Лавров, Николай Андреевич (1820—1875) — русский художник.
 Лавров, Николай Владимирович (1802—1840) — российский оперный певец.
 Лавров, Николай Григорьевич (1944—2000) — российский актёр.
 Лавров, Николай Иванович (1761—1813) — российский военачальник, генерал-лейтенант.
 Лавров, Николай Иванович (1790—1874) — статский советник, почётный член С.-Петербургского минералогического общества.
 Лавров, Николай Николаевич (1889—1960) — микробиолог, профессор Томского государственного университета.
 Лавров, Николай Сергеевич (1925—1996) — полный кавалер ордена Славы.
 Лавров, Николай Фёдорович (1891—1942) — русский и советский историк.